Foto steht für:
 Fotografie, bildgebendes Verfahren
 Abbild, das bei o. g. Verfahren entstehende Produkt
 Foto (Sprache), Bantusprache (Zone C) in der Demokratischen Republik Kongo
 Foto (Dialekt), Dialekt der Sprache Ngwe, einer bantoiden Sprache im Kamerun

Siehe auch:
 Fotografie (Begriffsklärung)
 Fotö